Andrew Macdonald, Andrew McDonald
 Andrew Archibald Macdonald (1829–1912) – kanadyjski polityk
 Archie MacDonald (Andrew McDonald, 1895–1965) – brytyjski zapaśnik, olimpijczyk
 Andrew Joseph McDonald (1923–2014) – amerykański biskup katolicki
 Andrew Macdonald (ur. 1966) – brytyjski (szkocki) producent filmowy
 Andrew McDonald (ur. 1981) – australijski krykiecista
 Andrew MacDonald (ur. 1986) – kanadyjski hokeista

Zobacz też 
 Andy McDonald